Die 1. Bundesliga Snooker 2019/20 war die 22. Spielzeit der höchsten deutschen Spielklasse in der Billardvariante Snooker. Sie begann am 21. September 2019 und sollte am 24. Mai 2020 enden. Titelverteidiger war der 1. SC Mayen-Koblenz. Neuzugänge aus der 2. Bundesliga waren der SC Hamburg und der 1. SC Breakers Rüsselsheim.

Aufgrund der COVID-19-Pandemie wurde der Spielbetrieb am 13. März 2020 für zunächst unbestimmte Zeit unterbrochen. Am 27. Juni 2020 entschied die Deutsche Billard-Union, die Saison abzubrechen. Als Abschlusswertung wurde der Tabellenstand nach Abschluss der Hinrunde festgelegt.

Deutscher Meister wurde zum ersten Mal die TSG Heilbronn, die zuletzt zweimal Vizemeister geworden war, punktgleich vor dem Titelverteidiger Mayen-Koblenz. Der Aachener Snookerclub und Schwarz-Blau Horst-Emscher stiegen in die zweite Liga ab.

Der 1. SC Breakers Rüsselsheim sicherte sich den Ligaverbleib, nachdem die beiden Vizemeister der 2. Bundesliga auf eine Teilnahme an der Relegation verzichteten.

Statistiken

Abschlusstabelle

Tabelle zum Zeitpunkt des Saisonabbruchs

Tabellenverlauf

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Einzelrangliste

Century-Breaks 
Sechs Spieler erzielten insgesamt neun Century-Breaks.

Einzelnachweise

Weblinks 
 1. Bundesliga Snooker 2019/20 auf der Website der Deutschen Billard-Union

2019
Snookerveranstaltung 2019
Snookerveranstaltung 2020